Micronecta är ett släkte av insekter. Micronecta ingår i familjen buksimmare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Buksimmare
Micronecta